Хва́нге () — город на западе Зимбабве, на территории провинции Северный Матабелеленд.

География 
Расположен примерно в 109 км к юго-востоку от города Виктория-Фолс, недалеко от государственной границы с Замбией. Абсолютная высота — 783 метра над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 33 732 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Город является важным центром угольной промышленности Зимбабве. Через Хванге проходит железная дорога, связывающая Виктория-Фоллс с Булавайо.

Примечания 

Города Зимбабве